Моско́вский педагоги́ческий университе́т — обиходное название государственных вузов Москвы.

 Московский педагогический государственный университет (МПГУ; в 1932—1938 годах — МГПИ им. А. С. Бубнова, в 1941—1990 годах — МГПИ им. В. И. Ленина).
 Московский городской педагогический университет (МГПУ, основан в 1995 году).

См. также 
 Московский городской педагогический институт им. В. П. Потёмкина (существовал в 1931—1960 годах).
 Московский городской психолого-педагогический университет (МГППУ, основан в 1996 году).
 Московский государственный открытый педагогический университет — наименование МГГУ им. М. А. Шолохова в 1995—2005 годах.
 Московский государственный педагогический институт иностранных языков им. М. Тореза — наименование МГЛУ в 1935—1990 годах.
 Московский гуманитарный педагогический институт (основан в 2001 году, в 2012 году объявлено о его слиянии с МГПУ).